Lovington kan syfta på:

Lovington, Illinois, ort i USA
Lovington, New Mexico, ort i USA
Lovington, Somerset, ort i England, Storbritannien